O topônimo Estíria  pode referir-se a:

 Estíria um dos nove estados da Áustria
 Alta Estíria 
 Baixa Estíria - região história da Eslovénia
Ducado da Estíria - antigo estado do Sacro Império Romano-Germânico 

Desambiguação